Las Guásimas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Guásimas, San Pedro Lagunillas, 
 Las Guásimas, Ahuacatlán, 
 Las Guásimas, Colima, 
 Las Guásimas, Michoacán de Ocampo, Jungapeo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar